XP puede referirse a:

 El crismón, símbolo de Cristo.
 La programación extrema (eXtreme Programming).
 Windows XP, sistema operativo de Microsoft.
 Microsoft Office XP, versión de Microsoft Office.
 Xerodermia pigmentosa, enfermedad genética.
 XP, grupo de música electrónica integrado por Joey Beltram y Damon Wild (Jan P. Stegemann).
 Puntos de experiencia (eXperience Points), siglas utilizadas en juegos de rol y videojuegos.
 XP, emoticono que representa una cara acostada sacando la lengua a modo de burla (X son los ojos fuertemente cerrados y P la boca con la lengua fuera).

Siglas de informática
Siglas